Carl August Ehrensvärd kan syfta på 

 Carl August Ehrensvärd (1745–1800), sjömilitär och konstnär
 Carl August Ehrensvärd (1749–1805), diplomat
 Carl August Ehrensvärd (1858–1944), sjömilitär, amiral och sjöminister
 Carl August Ehrensvärd (1892–1974), militär och general